Buchfeld ist der Ortsname von

 Buchfeld (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Buchfeld (Wachenroth), Ortsteil der Gemeinde Wachenroth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Buchfeld (Gemeinde Straden), Streusiedlung in der Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark